Mount Morris kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Mount Morris (Illinois)
Mount Morris (Michigan)
Mount Morris (New York)